Royston puede referirse a:

 Royston (Georgia), Estados Unidos
 Royston (Glasgow), Escocia
 Royston (Hertfordshire), Inglaterra
 Royston (Yorkshire del Sur), Inglaterra
 Royston Drenthe, un exfutbolista neerlandés
 Royston Water, Somerset, Inglaterra
 Royston Sta María, un cantante y compositor malayo